In ordine cronologico, assunsero questa denominazione:
Costanza d'Aragona (1183-1222), figlia di Alfonso II d'Aragona (Alfonso il Casto), regina d'Ungheria, di Sicilia e dei Romani. Imperatrice e consorte di Federico II di Svevia fu madre di Enrico VII di Hohenstaufen. In prime nozze, invece, aveva sposato nel 1198 Eimerico I d'Ungheria, da cui ebbe Ladislao III (1199-1205), futuro re d'Ungheria. Venne sepolta nella cattedrale di Palermo.
Costanza d'Aragona (1240-1269), figlia di Giacomo I d'Aragona e moglie di Manuele di Castiglia.
Costanza di Hohenstaufen (1249-1302), figlia di Manfredi di Sicilia e moglie di Pietro III d'Aragona (Pietro il Grande). Fu regina d'Aragona (1276-1285) e quindi di Sicilia (1282-1285) quando venne richiamata dai siciliani durante i Vespri siciliani. Fu madre fra gli altri di Alfonso III, Giacomo II e Federico III. Sepolta a Barcellona.
Costanza d'Aragona (1300-1327), figlia di Giacomo II di Aragona e moglie di Don Juan Manuel.
Costanza d'Aragona (1305-1344), figlia di Federico III di Sicilia e moglie prima di Enrico II di Cipro e poi di Leone V d'Armenia.
Costanza d'Aragona (1318-1346), regina di Maiorca, figlia di Alfonso il Benigno regina consorte Giacomo III di Maiorca e principessa consorte di Acaia dal 1325 al 1346. 
Costanza di Trinacria (1324-1355), figlia di Pietro II di Sicilia fu principessa e reggente del regno di Trinacria dal 1352 al 1354.
Costanza d'Aragona (1343-1363), figlia di Pietro IV d'Aragona (Pietro il Cerimonioso), moglie di Federico IV d'Aragona (Federico il Semplice). Fu principessa d'Aragona e regina di Trinacria (1361-1363). Fu sepolta nella cattedrale di Catania.